Министерство науки и высшего образования Польши — орган исполнительной власти, был создан 5 мая 2006 года в результате разделения Министерства образования Польши на Министерство образования и Министерство науки и высшего образования. Министерство проводит политику государства в области науки и высшего образования. Готовит стратегические решения, обеспечивает реализацию программ и фондов ЕС. Поддерживает развитие польских университетов и научно-исследовательских институтов ПАН.

Задачи Министерства 
 Поддержка университетов. Польские университеты являются автономными - это гарантирует им Конституция. Они могут создавать свои собственные учебные программы, сотрудничать с правительствами, местными предприятиями и НПО;
 Планирование и распределение ресурсов на науку среди научно-общественных организаций, таких как Национальный научный центр и Национальный центр научных исследований и развития;
 Финансирование исследований одобренных Комитетом по оценке исследований.

Министры науки и высшего образования Польши 
 Михал Северинский — с 5 мая 2006 года по 16 ноября 2007 года;
 Барбара Кудрицкая — с 16 ноября 2007 года по 27 ноября 2013 года;
 Лена Коларская-Бобиньская — с 27 ноября 2013 года по 15 ноября 2015 года;
 Ярослав Говин — с 16 ноября 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 

Государственное устройство Польши
Поль
Поль
Наука в Польше
Образование в Польше